Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 17001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 10 lipca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

17001-17100

17101-17200

17201-17300

17301-17400

17401-17500

17501-17600

17601-17700

17701-17800

17801-17900

17901-18000

Przypisy 

Lista planetoid 017001-018000